Усть-Хмелевка — название населённых пунктов в России:
 Усть-Хмелевка — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Усть-Хмелевка — село в Ордынском районе Новосибирской области.
 Усть-Хмелёвка — деревня в Сосьвинском городском округе Свердловской области.